Христич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Христич, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — советский и украинский хоккеист.
 Христич, Зоя Петровна (1932—2016) — советская и украинская оперная певица (лирическое сопрано), педагог.
 Христич, Никола (1818—1911) — сербский государственный деятель, который четырежды назначался премьер-министром страны.
 Христич, Николай Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Христич, Павел Демьянович (1895—1937) — советский государственный деятель, председатель Киевского городского совета (март — август 1937 года). Христич, Стеван (1885—1958) — сербский композитор, дирижёр и педагог.

 Христич — село в Сорокском районе Молдавии.